Trudeau ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur G. Trudeau (1902–1991), US-amerikanischer Generalleutnant
 Charles-Émile Trudeau (1887–1935), kanadischer Politiker und Unternehmer
 Garry Trudeau (* 1948), US-amerikanischer Karikaturist und Comicautor
 Justin Trudeau (* 1971), kanadischer Politiker, Premierminister seit 2015
 Marc Trudeau (* 1957), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Los Angeles
 Margaret Trudeau (* 1948), kanadische Sachbuchautorin, Sozialanwältin, Kanadas frühere First Lady
 Pierre Trudeau (1919–2000), kanadischer Politiker, Premierminister zwischen 1968 und 1984
 Yves Trudeau (1946–2008), kanadischer Schwerverbrecher

Siehe auch:
 Flughafen Montreal-Trudeau